Kirchlehen ist der Ortsname von

 Kirchlehen (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Kirchlehen (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern